Het WTA-tennistoernooi van Wenen (officieel Wien Energie Grand Prix) van 2004 vond plaats van 17 tot en met 22 mei 2004 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het was de 32e en laatste editie van het Austrian Open. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Paola Suárez was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Chanda Rubin, die een vrijstelling had voor de eerste ronde, verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Anna Pistolesi uit Israël, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Australische Alicia Molik in drie sets. Pistolesi wist voor de tweede keer het toernooi van Wenen op haar naam te schrijven, na een eerdere titel in 2002 die zij behaalde onder haar eigen naam Smashnova. Het was haar negende WTA-titel, de enige in 2004. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Li Ting en Sun Tiantian waren het derde reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun tweede, en laatste, gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 172 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Raymond 41.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wenen 2004
Wenen